Routis ist der Familienname folgender Personen: 

 André Routis (1900–1969), französischer Boxer im Feder- und Bantamgewicht
 Christopher Routis (* 1990), französischer Fußballspieler